Blum se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean Blum (1914–1982), botanist și micolog francez
 J. Paul Blum
 O.B. Blum